Meske ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Meske, deutsche Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Erich Meske (1932–2009), deutscher Diplomat
 Markus Meske (* 1974), Journalist und Moderator
 Mathilde Meske (1838–1907), deutsche Schauspielerin und Theaterdirektorin mit dem Künstlernamen Mathilde Veneta